{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57101) - || 2001 OC70 ||19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57102) - || 2001 OJ71 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57103) - || 2001 OF72 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57104) - || 2001 OH72 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57105) - || 2001 OJ72 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57106) - || 2001 OQ73 ||21 juli 2001 || Spacewatch
|-
| (57107) - || 2001 OF74 ||16 juli 2001 || NEAT
|-
| (57108) - || 2001 OS74 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57109) - || 2001 OW74 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57110) - || 2001 OV79 ||29 juli 2001 || NEAT
|-
| (57111) - || 2001 OQ80 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57112) - || 2001 OC81 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57113) - || 2001 OY83 ||30 juli 2001 || NEAT
|-
| (57114) - || 2001 OY85 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57115) - || 2001 OS87 ||30 juli 2001 || NEAT
|-
| (57116) - || 2001 OW92 ||22 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57117) - || 2001 OU93 ||26 juli 2001 || NEAT
|-
| (57118) - || 2001 OF95 ||29 juli 2001 || NEAT
|-
| (57119) - || 2001 OJ97 ||25 juli 2001 || NEAT
|-
| (57120) - || 2001 OX97 ||25 juli 2001 || NEAT
|-
| (57121) - || 2001 OK98 ||25 juli 2001 || NEAT
|-
| (57122) - || 2001 OS99 ||27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57123) - || 2001 OV100 ||27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57124) - || 2001 OJ101 ||27 juli 2001 || NEAT
|-
| (57125) - || 2001 OA103 ||29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57126) - || 2001 OM106 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57127) - || 2001 OV106 ||29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57128) - || 2001 PG || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57129) - || 2001 PO || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57130) - || 2001 PE5 ||9 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57131) - || 2001 PF6 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57132) - || 2001 PO6 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57133) - || 2001 PV6 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57134) - || 2001 PX6 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57135) - || 2001 PB7 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57136) - || 2001 PE23 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57137) - || 2001 PH23 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57138) - || 2001 PU25 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57139) - || 2001 PU26 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57140) - || 2001 PG29 ||15 augustus 2001 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (57141) - || 2001 PG32 ||10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57142) - || 2001 PO35 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57143) - || 2001 PC37 ||11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57144) - || 2001 PJ43 ||13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57145) - || 2001 PV43 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57146) - || 2001 PC46 ||12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57147) - || 2001 PB49 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57148) - || 2001 PX57 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57149) - || 2001 PF59 ||14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57150) - || 2001 QA1 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57151) - || 2001 QY1 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57152) - || 2001 QL2 ||17 augustus 2001 || J. Broughton
|-
| (57153) - || 2001 QB4 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57154) - || 2001 QL7 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57155) - || 2001 QM8 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57156) - || 2001 QM10 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57157) - || 2001 QW11 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57158) - || 2001 QF14 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57159) - || 2001 QM15 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57160) - || 2001 QW15 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57161) - || 2001 QX15 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57162) - || 2001 QM16 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57163) - || 2001 QL17 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57164) - || 2001 QO17 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57165) - || 2001 QK18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57166) - || 2001 QN18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57167) - || 2001 QV18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57168) - || 2001 QE19 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57169) - || 2001 QN19 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57170) - || 2001 QB20 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57171) - || 2001 QT20 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57172) - || 2001 QY20 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57173) - || 2001 QE22 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57174) - || 2001 QZ22 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57175) - || 2001 QD24 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57176) - || 2001 QP24 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57177) - || 2001 QV24 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57178) - || 2001 QC25 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57179) - || 2001 QW25 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57180) - || 2001 QK27 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57181) - || 2001 QU28 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57182) - || 2001 QA29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57183) - || 2001 QG29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57184) - || 2001 QP29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57185) - || 2001 QB30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57186) - || 2001 QK30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57187) - || 2001 QP30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57188) - || 2001 QW30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57189) - || 2001 QX30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57190) - || 2001 QM31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57191) - || 2001 QY31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57192) - || 2001 QO33 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57193) - || 2001 QF34 ||19 augustus 2001 || J. Broughton
|-
| (57194) - || 2001 QP34 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57195) - || 2001 QV40 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57196) - || 2001 QS42 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57197) - || 2001 QL44 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57198) - || 2001 QO46 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57199) - || 2001 QS47 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57200) - || 2001 QS51 ||16 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten